Новые Гояны () — название населённых пунктов:

Молдавия 
 Новые Гояны — село в составе муниципия Кишинёв.

Приднестровье 
 Новые Гояны — село в Дубоссарском районе ПМР.